Klemensiewicz ist der Familienname folgender Personen:

 Piotr Klemensiewicz (* 1956), französischer Maler und Bildhauer 
 Rudolf Klemensiewicz (1848–1922), österreichischer Mediziner
 Zenon Klemensiewicz (1891–1969), polnischer Sprachwissenschaftler